Kodeks je lahko:
 kodeks - ročnopisana knjiga
 kodeks - pravilnik, pravni akt
 Kodeks (roman)

Glej tudi 
 Codex